María Tudor (Palacio de Richmond, 18 de marzo de 1496 - Westhorpe Hall, Suffolk, 25 de junio de 1533) fue una princesa inglesa, y brevemente reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis XII de Francia. Fue también duquesa de Suffolk tras contraer matrimonio con Charles Brandon. Sus padres fueron Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York.

El segundo matrimonio de María produjo cuatro hijos; fue abuela materna de Juana Grey a través su hija mayor Frances. Grey fue la reina de facto de Inglaterra durante nueve días, en julio de 1553, antes de ser acusada de traición y decapitada.

Primeros años 
María nació el 18 de marzo de 1496 en el Palacio de Richmond, quinta de los siete hijos del rey Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York. A los seis años se le concedió su propia casa, completa con «damas asignadas para servirle», un maestro y un físico. Recibió instrucción en francés, latín, música, danza y bordado.

De niña, María estuvo muy unida a su hermano, el futuro rey Enrique VIII, que en su honor llamó a su primera hija María (futura reina María I Tudor). Sus otros hermanos fueron Arturo Tudor (primer esposo de Catalina de Aragón, que al quedar viuda se casó con Enrique VIII) y Margarita Tudor. María perdió a su madre cuando tenía siete años, y dado el gran número de facturas pagadas a su boticario entre 1504 y 1509, parece que su propia salud también era frágil.

Su institutriz fue Juana Vaux, a quien llamó "madre Guildford". Ambas tenían una relación muy cercana y María se indignó cuando Juana fue enviada de regreso a Inglaterra a su llegada a Francia después de contraer matrimonio con el rey Luis.

María Tudor fue conocida en su juventud como una de las princesas más bellas de Europa. El embajador de Venecia en la corte de Enrique VIII, la describió como «un paraíso: alta, delgada, de ojos grises y con una extrema palidez». En diciembre de 1507 se concertó su matrimonio con Carlos de Austria, el futuro emperador Carlos V. Sin embargo, los cambios en las alianzas políticas de las potencias europeas hicieron finalmente imposible la boda.

El barco Mary Rose fue llamado así en su honor. Este navío es el único barco de guerra del  rescatado del mar.

Primer matrimonio 

En 1506, durante una visita de Felipe I de Castilla, María entretuvo a los invitados, bailando y tocando el laúd y el clavicordio. Se concertó un posible compromiso con su primogénito. En septiembre de 1506, Felipe murió, y el 21 de diciembre de 1507, María se comprometió con su hijo Carlos, más tarde emperador del Sacro Imperio Romano. El compromiso se canceló en 1513.

El cardenal Wolsey negoció un tratado de paz con Francia, y el 9 de octubre de 1514, a los 18 años de edad, María se casó en la catedral de Abbeville con el rey Luis XII de Francia, que entonces tenía 52 años. Una de las damas de honor que la acompañó a Francia fue Ana Bolena.

A pesar de sus dos matrimonios previos, el rey francés no tenía hijos varones y pretendía conseguir un heredero con la joven María. Sin embargo, el matrimonio apenas duró tres meses, ya que el rey murió en París el 1 de enero de 1515, supuestamente por sus «excesos en el dormitorio», pero más probablemente a causa de la gota.

Le sucedió en el trono su yerno y primo Francisco I, casado con su hija Claudia de Francia. La viuda fue retenida durante cuarenta días en el Hôtel de Cluny, hasta que se comprobó que no se encontraba embarazada. Esta unión no produjo hijos. María regresó a Inglaterra, aunque a partir de entonces fue conocida por sus contemporáneos ingleses como la reina de Francia.

Segundo matrimonio 

Tras la muerte de Luis, el nuevo rey Francisco I hizo intentos por concertar un segundo matrimonio. María no había sido feliz en su primer matrimonio, y para entonces probablemente ya estaba enamorada de Charles Brandon, I duque de Suffolk, embajador acreditado ante el rey Luis XII, a quien había conocido en las justas celebradas en Francia por su boda. Enrique era consciente de los sentimientos de su hermana: existen cartas de 1515 en las que María solo accede al matrimonio con Luis XII, con la condición de que «si lo sobrevive, se casará con quien ella desee». No obstante, Enrique quería para ella un matrimonio de estado, y el Consejo también se oponía a la boda para evitar que Brandon aumentara su poder en la corte.

Cuando Enrique VIII envió a Brandon para que acompañase a María de vuelta a Inglaterra a finales de enero de 1515, hizo prometer al duque que no le propondría matrimonio. María, temerosa de volver a ser sacrificada por motivos políticos, se casó en secreto con Brandon en París el 3 de marzo de 1515. Dos días después, el duque de Suffolk comunicó la boda a su amigo, el cardenal Thomas Wolsey. Técnicamente, fue un acto de traición, pues Brandon se había casado con una princesa real sin el consentimiento del rey Enrique VIII. El soberano se indignó, y el Consejo Privado instó a que Brandon fuese encarcelado o ejecutado. Gracias a la intervención de Thomas Wolsey, y al afecto de Enrique por ambos, la pareja solo tuvo que pagar una fuerte multa, que fue posteriormente rebajada por el rey. El matrimonio oficial se celebró en el palacio de Greenwich el 13 de mayo de 1515.

María fue la cuarta esposa de Charles Brandon, que ya tenía dos hijas, Ana y María, de su segundo matrimonio con Ana Browne, fallecida en 1511. María crio a las niñas junto a sus propios hijos. A María se le seguía conociendo en la corte inglesa como «la reina de Francia», por lo que nunca se empleó el título de duquesa de Suffolk para referirse a ella, pese a ser el que legalmente le correspondía. María pasó la mayor parte de su vida en la casa de campo del duque, en Westhorpe Hall (Suffolk).

A finales de la década de 1520, las relaciones entre el rey Enrique VIII y su hermana María se deterioraron cuando ella se opuso al intento del rey de obtener una anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón: María tomó partido por Catalina en contra de Ana Bolena. En marzo de 1532, el embajador veneciano, Carlo Capello, escribió sobre un incidente en el que: Uno de los principales señores al servicio del mencionado duque de Norfolk, con 20 seguidores, asaltó y mató en el santuario de Westminster a Sir William Pennington, principal caballero y pariente del Duque de Suffolk. Como consecuencia de este hecho, toda la corte estaba alborotada. Aunque se dijo que el asalto fue causado por una disputa privada, el embajador Capello afirmó que se debía "al lenguaje insultante utilizado contra la reina Ana por la hermana del rey, duquesa de Suffolk y reina viuda de Francia".

Descendencia 

De la unión con su segundo esposo, nacieron cuatro hijos:
 Enrique Brandon (11 de marzo de 1516 – 1522).
 Frances Brandon (Bishop's Hatfield, Hertfordshire, 16 de julio de 1517 - Chaterhouse, Sheen, Surrey, 20 de noviembre de 1559). De su matrimonio con Enrique, marqués de Dorset, nació Juana Grey, que reinó brevemente entre Eduardo VI y María I de Inglaterra a pedido del primero.
 Leonor Brandon (Londres, ca.1519 - castillo de Brougham, 27 de septiembre de 1547), casada con Enrique Clifford, conde de Cumberland.
 Enrique Brandon (c. 1523 - 1 de marzo de 1534), nombrado conde de Lincoln el 18 de junio de 1525.
Los dos hijos varones se confunden a menudo porque ambos murieron en su niñez y llevaban el mismo nombre. En la era Tudor, era habitual dar a un hijo el nombre de otro hijo fallecido.

Relación con Enrique VIII 

Las relaciones de María con su hermano el rey pasaron por una época delicada tras su repentina boda, agravada por el hecho de que Charles Brandon hubiera estado casado tres veces anteriormente: con Margaret Neville —matrimonio anulado por razones de parentesco—, con Anne Browne —de la que enviudó— y con Elizabeth Grey, vizcondesa de Lisle, matrimonio que se llevó a cabo de forma civil y fue anulado antes de celebrarse la ceremonia religiosa. Además, la primera esposa de Suffolk aún estaba viva. Sin embargo, Enrique VIII no tardó en perdonar a su hermana y reconciliarse con Suffolk.

En 1528 el papa Clemente VII emitió una bula legitimando el matrimonio entre María y Charles y a los hijos nacidos de su enlace.

Las relaciones entre María y su hermano el rey también se vieron afectadas cuando ella se opuso a que este se divorciase de su primera esposa, Catalina de Aragón, a quien María conocía desde hacía años. María desarrolló una profunda antipatía por Ana Bolena, a la que había conocido con motivo de su primer matrimonio: Ana y su hermana María formaban parte del séquito que había acompañado a María a Francia para su boda con el rey Luis XII.

Fallecimiento 
María murió en Westhorpe Hall, Suffolk, el 25 de junio de 1533, a los 37 años de edad, sin haberse recuperado totalmente del Sudor inglés que había sufrido en 1528. La causa de su muerte no está clara, podría haber sido por una angina de pecho, tuberculosis, apendicitis o cáncer. Fue enterrada inicialmente en la abadía de Bury St Edmunds, (Suffolk), pero cinco años después, durante la disolución de los monasterios, sus restos fueron trasladados a la cercana iglesia de Santa María. 

Su viudo se casó posteriormente con su protegida de 14 años y prometida de su hijo, Catherine Willoughby (1520–1580). Este matrimonio tuvo dos hijos varones.

Filmografía 

   The Tudors (Serie de TV inglesa 2007-2010):TV Series 2007–2010 - IMDb.Los Tudor 2007-2010 (Wikipedia en inglés -página completa-) relata la relación entre María y Charles Brandon, aunque el personaje se llama princesa Margarita y es una combinación de María y su hermana Margarita Tudor, interpretado por Gabrielle Anwar. Henry Cavill da vida a Charles Brandon. El guion de la serie se ha tomado muchas libertades históricas. Por ejemplo, en lugar de casarla con el rey de Francia, Enrique arregla el matrimonio de su hermana con el supuestamente anciano rey de Portugal, que en esa época, mediados de la década de 1520, debía ser Juan III y rondar la veintena. El personaje de Margarita/María mata a su esposo. En la serie también se da por hecho que Enrique nombró a Brandon duque de Suffolk con el fin de que tuviera el rango necesario para sustituirle en la boda de su hermana con el rey de Portugal. En la historia, el matrimonio con Brandon se enfría rápidamente y no se menciona a sus cuatro hijos. Además, en la serie, la hermana de Enrique muere antes que Wolsey (que murió en 1530).

Ascendencia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Tudor
Fallecidos por tuberculosis
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Reinas consortes de Francia con los Valois
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Reinas consortes de Francia del siglo XVI
Duquesas de Suffolk
Enrique VII de Inglaterra